Лебяженский — топоним:

 Лебяженский — хутор в Шолоховском районе Ростовской области.
 Лебяженский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России.

См. также 
 Лебяжий
 Лебедевский
 Лебединый